O Sombra, personagem de rádio-histórias policiais da década de 1930 (originalmente, The Shadow)
 The Shadow (seriado), exibido nos cinemas na década de 1940
 The Shadow (filme de 1933), com Elizabeth Allan e Henry Kendall
 The Shadow (filme de 1937), com Charles Quigley e Rita Hayworth
 O Sombra (filme de 1994), com Alec Baldwin e Penelope Ann Miller (no original, The Shadow)

Outros usos
 The Shadows, banda